Jean Dominique Cassini ist der Name folgender Personen:

 Jean-Dominique Cassini (auch Cassini I.; 1625–1712), französischer Astronom und Mathematiker italienischer Herkunft, siehe Giovanni Domenico Cassini
 Jean Dominique Comte de Cassini (auch Cassini IV.; 1748–1845), französischer Kartograf und Astronom